Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1998 były 26 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1998 został po raz trzeci z rzędu fiński kierowca Tommi Mäkinen startujący samochodem Mitsubishi Lancer Evo, wyprzedzając Hiszpana Carlosa Sainza i Brytyjczyka Colina McRae. Tytuł konstruktorów przypadł ekipie Mitsubishi, którzy wyprzedzili Toyotę i Subaru. Ten rok był także ostatnim pełnym sezonem samochodu Ford Escort, gdyż jego miejsce w roku 1999 zajął Ford Focus WRC. Sezon zakończył się w dramatyczny sposób, gdy Carlos Sainz kierujący Toyotą Corollą WRC zatrzymał się około 500 metrów od linii mety na ostatnim odcinku specjalnym w rajdzie Wielkiej Brytanii z powodu awarii silnika w jego samochodzie, tym samym tracąc swoje czwarte miejsce w rajdzie i pewny tytuł mistrzowski.

Po raz pierwszy od tego sezonu wyniki były mierzone z dokładnością do jednej dziesiątej sekundy.

Kalendarz 

W sezonie 1998 kalendarz mistrzostw świata początkowo składał się z czternastu rajdów (czyli tyle samo co w roku ubiegłym), ale ostatecznie Rajdu Indonezji w kalendarzu zabrakło ponieważ został on odwołany w wyniku niestabilnej sytuacji politycznej w tym kraju.

Zgłoszone zespoły i kierowcy

Wyniki

Klasyfikacja kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 1998 zaliczane było sześć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja producentów 

Do klasyfikacji mistrzostw świata producentów w sezonie 1998 zaliczane było sześć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Zespoły mogły mianować dwóch kierowców do zdobywania punktów.

Puchar kierowców samochodów produkcyjnych (Grupa N)

Aby zostać sklasyfikowanym należało wziąć udział w jednym rajdzie poza Europą.

Klasyfikacja końcowa producentów w Dwulitrowym Rajdowym Pucharze Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Wyniki sezonuna stronie rallybase.nl
 Wyniki sezonu na stronie eWRC.com

1998 w sportach motorowych